Mount Gilead ist der Name folgender Orte in Australien:
 Mount Gilead (New South Wales)

Mount Gilead ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mount Gilead (Kentucky)
 Mount Gilead (Ohio)
 Mount Gilead (Oregon)
 Mount Gilead (North Carolina)
 Mount Gilead (Texas)
 Mount Gilead (Virginia)
 Mount Gilead Cemetery (Mississippi), Friedhof
 Mount Gilead Cemetery (Tennessee), Friedhof

Siehe auch:
 Gilead
 Gilead (Begriffsklärung)